Zuger ist der Familienname folgender Personen:
 Joanne Zuger (* 2000), Schweizer Tennisspielerin
 Joe Zuger (* 1940), US-amerikanischer Footballspieler 

Siehe auch:
 Zuger Kantonalbank
 Zuger Kirschtorte
 Züger